Manat, ou, nas suas formas portuguesas, manate ou mánate é o nome das moedas de dois países:

 No Azerbaijão, o manat azeri
 No Turquemenistão, o manat turcomeno

Além disso, manat era a denominação do rublo soviético tanto em língua azeri quanto em língua turcomena.

Moedas
Desambiguação